Simko, Simkó oder Šimko ist der Familienname folgender Personen:

 Imre Simkó (1939–2021), ungarischer Sportschütze
 Pavel Šimko (* 1982), slowakischer Triathlet

SiMKo steht als Abkürzung für:
 Sichere mobile Kommunikation, eine IT-Lösung

Abkürzung